Никола́й Лукаше́вич:
  (род. 1934) — белорусский математик, доктор физико-математических наук (1971), профессор (1974).
 Лукашевич, Николай Филиппович (1941—2021) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.